Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is een Nederlands ministerie dat ontstond onder de naam Infrastructuur en Milieu onder het kabinet-Rutte I door een fusie van de voormalige ministeries van Verkeer en Waterstaat met delen van het Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Sinds het aantreden van het kabinet-Rutte III draagt het ministerie de huidige naam.

Geschiedenis

Portefeuille 
Aan het hoofd van het ministerie staat sinds de beëdiging van het kabinet-Rutte IV op 10 januari 2022 minister Mark Harbers (VVD). Zijn portefeuille omvat:
Weginfrastructuur
Water
Scheepvaart (maritieme zaken)
Luchtvaart

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is sinds 10 januari 2022 Vivianne Heijnen (CDA). Haar portefeuille omvat:
Milieu (behalve Klimaat)
Circulaire economie
duurzaam vervoer, verkeersemissies en brandstoffen
Bodem
Fietsbeleid
Openbaar vervoer en spoor
KNMI
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Planbureau voor de Leefomgeving

Huisvesting 
Het departement is gevestigd in het Rijksgebouw Rijnstraat 8 aan de centrumkant van Den Haag Centraal, het voormalige VROM-gebouw. Dit gebouw biedt ook onderdak aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer & Vertrek.

Zie ook
 Basisregistraties vallend onder IenW
Basisregistraties Adressen en Gebouwen
Kadaster
 Concessies in het Nederlandse openbaar vervoer
 Inspectie Leefomgeving en Transport
 ILT-IOD (Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport)
 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 Lijst van Nederlandse ministers van Infrastructuur en Waterstaat
 Lijst van Nederlandse staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat
 Rijkswaterstaat

Externe link
 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Nederlands ministerie